Список вертолётов по производителям

A-Z А-Я

А

Аэрокоптер

Б

Беркут

Братухин

В

Вертикаль

ВР-Технологии

З

Западно-Уральский машиностроительный завод (ЗУМЗ)

И

Авиастроительная компания «Иркут»

К

Казанский вертолётный завод

ОКБ Камова

Л

Лодыгин

М

МВЗ Миля

НЦВ Миля и Камова

Р

Роторфлай

С

НПП «Стрела»

Ц

ЦАГИ 
См. также самолёты ЦАГИ.

Я

ОКБ имени Яковлева

Литература 
Смотрите раздел заглавной страницы Литература.

Примечания 

Список вертолётов

A-Z 
А-Я

Списки вертолётов